Il doppio del WTA German Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Lindsay Davenport e Nataša Zvereva erano le detentori del titolo, , ma solo Zvereva ha partecipato in coppia con Mary Pierce, ma ha perso nel 1º turno contro Brie Rippner e Tara Snyder.

Alexandra Fusai e Nathalie Tauziat hanno battuto in finale Jana Novotná e Patricia Tarabini 6–3, 7–5.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Patricia Tarabini (finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)

 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (primo turno) 
 Mary Joe Fernández /  Lisa Raymond (primo turno) 
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (quarti di finale) 
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

WTA German Open 1999